Die Senatoren im 61. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1908 und 1909 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 61. Kongresses ging vom 4. März 1909 bis zum 3. März 1911. Seine erste reguläre Tagungsperiode fand vom 15. März bis zum 5. August 1909 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 6. Dezember 1909 bis zum 25. Juni 1910, die dritte vom 5. Dezember 1910 bis zum 3. März 1911. Vorher fand bereits vom 4. März bis zum 6. März 1909 eine Sondersitzung statt.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 60. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 61 Republikaner und 31 Demokraten im Senat. Bei den Wahlen 1908 und 1909 gewannen die Demokraten zwei Sitze von den Republikanern, einen gewannen die Republikaner von den Demokraten. Ein Sitz der Republikaner blieb zunächst unbesetzt, da der gewählte Senator noch Abgeordneter im Repräsentantenhaus war und erst im Juni 1909 zurücktrat. Damit saßen 59 Republikaner und 32 Demokraten im Senat, ein Sitz war vakant. Im Oktober 1909 starb ein republikanischer Senator, der vom Gouverneur ernannte Ersatzmann war Demokrat. Damit lag das Parteiverhältnis bei 59 Republikanern und 33 Demokraten. Im Januar 1911 starb ein Demokrat, sein Sitz wurde zunächst nicht wieder besetzt. Damit saßen zum Ende des 61. Kongresses wieder 59 Republikaner und 32 Demokraten im Senat, ein sitz war vakant.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 61. Kongresses war James S. Sherman Vizepräsident. Ein Senator wird zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernimmt. Während der gesamten aktiven Dauer des Kongresses ab dem 4. März 1909 war William P. Frye Präsident pro tempore.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei oder der Republikanischen Partei angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1911 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1913 und die der Klasse III bis zum 3. März 1915. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Taliaferro trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 20. April an.
 b) Burrows trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 24. Januar an.
 c) Percy trat sein Amt anderen Quellen nach schon am 23. Februar an.
 d) Watson trat sein Amt anderen Quellen nach bereits am 1. Februar an.
 e) Clark trat sein Amt anderen Quellen nach bereits am 23. Januar an.

Einzelnachweise 

061
Vereinigte Staaten, Senat #061
Vereinigte Staaten, Senat #061
Senatoren 061